La Divizia A1 2013-2014 si è svolta dall'11 ottobre 2013 al 30 aprile 2014: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club rumene e la vittoria finale è andata per la quarta volta, la seconda consecutiva, al Clubul Sportiv Știința Bacău.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gara di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, a cui hanno partecipato le squadre classificate dalla terza alla sesta posizione e giocati al meglio di due vittorie su tre gare, semifinali, finale per il terzo posto e finale, tutte giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Le due sconfitte ai quarti di finale dei play-off scudetto, insieme alle classificate dalla settima alla decima posizione della regular season, hanno acceduto ai play-off 5º posto, strutturati in quarti di finale, a cui hanno partecipato le squadre classificate dalla settima alla decima posizione, semifinali, entrambe giocate al meglio di due vittorie su tre gare, finale per il settimo posto e finale per il quinto posto, entrambe giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Le due sconfitte ai quarti di finale dei play-off 5º posto, insieme alle ultime due classificate della regular season, hanno acceduto ai play-out, strutturati in due gironi, giocati al meglio di tre vittorie su cinque gare: la squadra sconfitta di ogni girone è retrocessa in Divizia A2.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Regular season

Risultati
{| table width=100%
| width=50% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;"
| colspan=5 bgcolor=#D3D3D3 |Seconda giornata
|- align=center
!width=50|
!width=200|
!width=40|
!width=200|
|- bgcolor=#FFFFFF
|13-10 || D. Bucarest-Piatra Neamț ||3-0||25-19, 25-9, 25-19
|- bgcolor=#F5F5F5
|16-10 || Costanza-C. Bucarest ||0-3||8-25, 18-25, 8-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|16-10 || Craiova-Târgu Mureș ||1-3||25-19, 21-25, 19-25, 17-25
|- bgcolor=#F5F5F5
|16-10 || Iași-Lugoj ||0-3||18-25, 22-25, 17-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|15-10 || Bacău-Blaj ||'2-3''||24-26, 25-19, 28-26, 22-25, 13-15
|- bgcolor=#F5F5F5
|16-10 || R. Bucarest-Târgoviște ||0-3||19-25, 17-25, 17-25
|}

| width=50% valign="top" |

|}

Classifica

Play-off scudetto
Tabellone

Risultati

Play-off 5º posto
Tabellone

Risultati

Play-out
Risultati

Verdetti
   Campione di Romania 2013-14 e qualificata alla Champions League 2014-15.
   e  qualificate alla Coppa CEV 2014-15.
   e  qualificate alla Challenge Cup 2014-15.
   e ''' retrocesse in Divizia A2 2014-15.

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014
 2013-2014